Rio Branco eller Río Branco kan syfta på

 Rio Branco Football Club – en fotbollsklubb i Brasilien

Personer
 José Maria da Silva Paranhos den äldre (1819–1880), brasiliansk politiker och diplomat
 José Maria da Silva Paranhos den yngre (1845–1912), brasiliansk politiker och diplomat

Geografi

Antarktis 

 Mount Rio Branco,

Brasilien 

 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Pará, lat -7,02, long -51,70), 
 Arcoverde (ort), Pernambuco, 
 Visconde do Rio Branco (ort), Minas Gerais, 
 Rio Branco do Sul (ort), Paraná, 
 Paratinga (ort), Bahia, 
 Rio Cotegipe (vattendrag), Paraná, 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,20, long -51,52), 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -24,15, long -46,80), 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Bahia), 
 Rio Branco (stad), delstatshuvudstad, Acre, 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -9,85, long -63,07), 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso, lat -9,62, long -60,55), 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -9,20, long -64,37), 
 Rio Branco (flod), 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, lat -13,68, long -60,73), 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -12,64, long -63,13), 
 Rio Branco flygplats, Acre, 
 Rio Branco (kommun i Brasilien, Acre, lat -10,07, long -68,16), 
 Rio Branco (kommun i Brasilien, Mato Grosso, lat -15,31, long -58,12), 
 Avenida Rio Branco –  en affärsgata i Rio de Janeiros finansdistrikt

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar